Бухтояров — фамилия. Известные носители:

 Бухтояров, Александр Иванович (1949—2021) — первый заместитель Губернатора Курганской области
 Бухтояров, Валентин Петрович (род. 1955) — предприниматель и менеджер.
 Бухтояров, Николай Иванович (1959—2020) — советский и российский учёный, педагог и организатор науки, д. э. н., доцент. Ректор Воронежского государственного аграрного университета (2015—2020).
 Бухтояров, Олег Иванович (1945—2015) — советский и российский учёный, д. хим. н., профессор, ректор Курганского госуниверситета (2002—2012), заслуженный работник высшей школы РФ.
 Бухтояров, Павел Валерьевич (род. 1963) — прокурор Республики Тыва.

 Бухтоярова, Валентина Владимировна (род. 1949) — советская парашютистка, мастер спорта.